Хе́льсинкская конве́нция — конвенция по защите морской среды района Балтийского моря.

Впервые Конвенция была подписана в 1974 году семью странами Балтийского региона (Дания, Финляндия, ГДР, ФРГ, Польша, Швеция и СССР) и вступила в силу с 3 мая 1980 года.
После значительных изменений на политической карте мира, новый вариант конвенции был подписан 9 апреля 1992 года и вступил в свою силу после ратификации 17 января 2000 года.

Страны 
Договаривающимися сторонами ХЕЛКОМ являются:
 Германия
 Дания
 Европейское сообщество
 Латвия
 Литва
 Польша
 Россия
 Финляндия
 Швеция
 Эстония

Страны — наблюдатели: Республика Беларусь и Украина.

Содержание 
Конвенция состоит из 38 статей, посвященных всем видам совместной деятельности государств региона Балтийского моря по обеспечению экологической безопасности акватории моря, а также техническим вопросам организации сотрудничества, порядку ратификации Конвенции, выходу из неё, финансовому обеспечению и административному устройству исполнительного секретариата Хельсинкской комиссии.

См. также 
 Хельсинкская комиссия

Ссылки 
 Текст Конвенции по защите природной морской среды района Балтийского моря (на русском языке)
 Текст Хельсинкской конвенции 
 Хельсинкская конвенция (текст, приложения, поправки) 
 В. А. Сокиркин, В. С. Шитарев. Международное морское право. Часть 6. Международное морское экологическое право. М.,Издательство Российского Университета дружбы народов. 2009 г. 

Экологическое право
Балтийское море
Морское право
Международные конвенции
1974 год в Финляндии